Созе́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 155 км на юго-запад от Орлеана, 55 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 250 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini